Сьюзан Хирн (; род. 1956) — австралийская конница (выездка).

Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро стали дебютными для 60-летней австралийки Сьюзан Хирн, при этом она не являлась самой возрастной участницей соревнований в выездке. Старше её оказались сразу две конницы: её партнёрша по сборной Мэри Ханна (61 год) и новозеландская конница Джули Бруэм, которая в возрасте 62 лет и 83 дней также стала самой возрастной участницей Игр 2016 года, а также сборной Новой Зеландии за всё время выступлений страны в Олимпийских играх.

В возрасте 60 лет она стала вторым старейшим австралийцем, дебютировавшим в Олимпийских играх, после яхтсмена Гарольда Брука (Harold Brooke), дебютировавшего в возрасте 61 года на летних Олимпийских играх 1960 года.

В феврале 2019 года Сьюзан Хирн выиграла Гран-при CDI4* в , первое в истории соревнование  в южном полушарии.

На коне Remmington её достижения:
 Олимпийские игры 2016 года — командное 9-е место и индивидуальное 54-е место.
 Aachen Nations Cup 2016 года — командное 8-е место и индивидуальное 29-е место.
 Melbourne World Cup 2018 года — 1-е личное место.

Примечания

Ссылки 
 Suzanne Hearn
 Olympic committee defends decision to send horse who failed drug test in June to Rio

Конники Австралии
Конники на летних Олимпийских играх 2016 года